

Persone
 Blaga Nikolova Dimitrova (1922-2003) – poetessa, scrittrice e politica bulgara
 Emilija Nikolova (1991) – pallavolista bulgara
 Evelina Nikolova (1993) – lottatrice bulgara
 Krasimira Nikolova Bogdanova (1949-1992) – cestista bulgara
 Mariana Nikolova, coniugata Ivanova (1962) – ex cestista bulgara
 Todorka Nikolova (1951) – ex cestista bulgara

Altro
 12386 Nikolova – asteroide della fascia principale